Gillick est un patronyme anglophone porté par :

 David Gillick (1983-), athlète irlandais ;
 Liam Gillick (1964-), artiste britannique ;
 Torry Gillick (1915-1971), footballeur écossais.